Bistrica je toponim, ki se lahko nanaša na vodotoke, naselja in druge lokacije v kar 20 srednjeevropskih, jugovzhodnoevroskih in vzhodnoevropskih državah:

Slovenija

Občina 
 Občina Bistrica ob Sotli
 Občina Ilirska Bistrica
 Občina Slovenska Bistrica

Naselje 
 Bistrica ob Dravi, občina Ruše (Bistrica pri Limbušu + Bistrica pri Rušah)
 Bistrica ob Sotli, sedež istoimenske občine
 Bistrica pri Tržiču, občina Tržič
 Bistrica, Črnomelj
 Bistrica, Kozje (včasih tudi Bistrica pri Lesičnem)
 Bistrica, Litija
 Bistrica, Naklo
 Bistrica, Šentrupert
 Bohinjska Bistrica, občina Bohinj
 Dolnja Bistrica, občina Črenšovci
 Gornja Bistrica, občina Črenšovci
 Ilirska Bistrica, sedež istoimenske občine; Bistrica je tudi predel (del mesta) Ilirske Bistrice, setavljen iz Bistrice-Gornji kraj in Bistrice-Dolnji kraj
 Kamniška Bistrica, Kamnik
 Slovenska Bistrica, sedež istoimenske občine
 Srednja Bistrica, občina Črenšovci
 Zgornja Bistrica, občina Slovenska Bistrica

Vodotok 
 Bistrica, desni pritok Save Bohinjke pri Bohinjski Bistrici
Bistrica (Reka), desni pritok reke Reke v Ilirski Bistrici
 Bistrica (Ribnica), reka ponikalnica na Ribniškem polju, ki teče skozi Ribnico
 Bistrica (Kozjansko), desni pritok Sotle pri Bistrici ob Sotli
 Bistrica (Ložnica), levi pritok Ložnice, teče po Bistriškem vintgarju in skozi Slovensko Bistrico
Bistrica (Mirna), levi pritok Mirne, ki teče skozi Šentrupert
 Bistrica (Drava, Pohorje), desni pritok Drave pri Bistrici ob Dravi; teče z vzhodnega dela Pohorja
 Bistrica (Drava, Selnica), levi pritok Drave pri Selnici ob Dravi z vzhodnega dela Kozjaka
 Bistrica (Kokra), desni pritok Kokre, izvira na južnih pobočjih Zaplate, teče skozi Preddvor, kjer je zajezena in ustvarja umetno jezero Črnava
Bistrica (Savinja), desni pritok Savinje pri Kasazah
 Kamniška Bistrica (reka), levi pritok Save iz smeri Kamnika oz. svojega izvira v dolini Kamniška Bistrica
 Mučka Bistrica, levi pritok Drave pri Muti
 Triglavska Bistrica, tudi samo Bistrica, desni pritok Save Dolinke pri Mojstrani, teče skozi dolino Vrat; izvira pod Triglavsko severno steno na nadmorski višini okoli 1020 m
 Tržiška Bistrica, levi pritok Save; izvira v Karavankah pod Plešivcem oz. Pečovnikom, teče po Dolžanovi soteski in skozi Tržič

Drugo 
 Kamniška Bistrica, ledeniška dolina v Kamniško-Savinjskih Alpah
Grad Bistrica v Slovenski Bistrici
Vila Bistrica, (protokolarna) vila v Bistrici pri Tržiču
Lovska družina Bohinjska Bistrica
Ribiška družina Bistrica Domžale

Avstrija

Naselja in vodotoki na avstrijskem Koroškem (južna Koroška) 
 Bistrica (nem. Feistritz), naselje, občina Šentjakob v Rožu ob izlivu Podroške Bistrice v Dravo
 Bistrica na Zilji (nem. Feistritz an der Gail); naselje-vas in občina
Bistrica ob Dravi (nem. Feistritz an der Drau), naselje v občini Špatrjan (Paternion)
 Bistrica pri Pliberku (nem. Feistritz ob Bleiburg); naselje in občina v Podjuni
 Bistrica v Rožu (nem. Feistritz im Rosental), naselje in občina v Rožu
potok/reka Bistrica (Feistritz), ki teče od izvira Bitrice (Feistritzquelle) skozi Bistrico pri Pliberku in sam Pliberk (kjer ji prizdruži Libuški potok) v Dravo
Bistrica (nem. Feistritz), potok, desni pritok Drave, ki nastane z združitvijo Rutarskega potoka (nem. Bärntaler Bach, ki izvira v Karavankah pod Stolom) in Strugarice (Strugarza) ter teče skozi Bistrico v Rožu in mimo Spodnje Bistrice ter se izliva v Dravo pod jezom umetnega Bistriškega zajezitvenega jezera
 Podroška Bistrica (nem. Rosenbach), vodotok (potok), ki teče skozi Podrožco mimo Bistrice pri Šentjakobu v Rožu v Dravo
Potok Bistrica (nem. Feistritzbach) pritok Zilje, ki izvira pod Planino Bistrico in teče skozi Bistriški graben ter Bistrico na Zilji
Spodnja Bistrica (nem. Unterfeistritz), vas pri Bistrici v Rožu ob potoku Bistrica (Feistritz), nedaleč od njegovega izliva v Dravo
Planina Bistrica (nem. Feistritzer Alm; na ital. strani Sella Bistrizza), planina v Karnijskih Alpah na meji med Avstrijo in Italijo pod Ojstrnikom (Hutte Oisternig)

Albanija 
 Bistricë / Bistrica  reka na jugu Albanije pri Sarandi (Liqeni i Bistricës : umetno jezero na reki)
 Bistricë / Bistrica, naselje (vas) ob reki Bistrica

Belorusija 
 Bistrica (belorusko Бyстритса /Bystritsa), naselje pri mestu Kobryn
 Bistrica, naselje ob litovski meji (blizu Vilne)

Bolgarija 
 Bistrica, stara vas - naselje pod planino Vitoša južno od Sofije 
 Bistrica, naselje pri Blagoevgradu 
 Bistrica, naselje v občini Dupnica, okraj Kjustendil
(Bistrilica, tudi Bistrica), naselje v občini Berkovica v Oblasti/Okraju Montana, severozahodna Bolgarija 
Blagoevgradska Bistrica, reka/potok pri Blagoevgradu
 Carska Bistrica, kraljeva (carska) palača v pogorju Rila
 Pirinska Bistrica, najdaljša reka, ki izvira v Pirinu, levi pritok Strume, v spodnjem toku mejna reka z Grčijo
 Sandanska Bistrica, reka, ki izvira v Pirinu, levi pritok Strume 
 Vitoška Bistrica, reka/potok, ki izvira na Vitoši in teče skozi vas Bistrico pri Sofiji

Bosna in Hercegovina 
 Bistrica, reka, pritok reke Vrbas
Bistrica, reka blizu Foče v vzhodni Bosni, pritok Drine
 Bistrica, Banja Luka
 Bistrica, (Bosanska) Gradiška
Bistrica, Fojnica
 Bistrica, Gacko
 Bistrica, Gornji Vakuf
 Bistrica, Jajce
Bistrica, Zenica
 Bistrica, Žepče

Češka 
 Bystřice, mesto in reka na osrednjem Češkem
 Bystřice, mesto v češki Šleziji ob poljski meji (polj. Bystrzyca, nem. Bistritz)
 Bystřice nad Pernštejnem
 Bystřice pod Lopeníkem
 Bystřice u Jičína
 Malá Bystřice
 Nová Bystřice
 Velká Bystřice

Črna gora 
Bistrica, ime dveh vodotokov, pritokov Zete in Lima
Bistrica, Bijelo Polje (naselje)
Bistrica, Mojkovac (naselje)
Lipovska Bistrica (naselje)
Bistrice, vas v občini Podgorica

Grčija 
 Haliakmon / Bistrica, najdaljša reka v Grčiji z (južno)slovanskim imenom Bistrica

Hrvaška 
Bistrica, vodotok, pritok Krapine z Medvednice
Bistrica, (Podravska) Slatina
 Marija Bistrica
 Zlatar-Bistrica

Italija 
 Sella Bistrizza / Planina Bistrica, planina v Karnijskih Alpah na meji med Avstrijo in Italijo pod Ojstrnikom

Kosovo 
 Bistrica, naselje pri Leposaviću; 
Bistrica (tudi Bistra /Bister /Bistër, vrh v pogorju Šarplanine na ozemlju Kosova)
ostalo so vodotoki:
 Bistrica (Ibar), pritok reke Ibar
Dečanska Bistrica / Bistrica e Deçanit, Lumbardhi i Deçanit
 Kožnjarska Bistrica
 Loćanska Bistrica
 Pećka Bistrica (Пећка Бистрица), Lumbardhi i Pejës, Bistrica e Pejës
 Prizrenska Bistrica /Bistrica e Prizrenit /Prizren Lumbardhi (Lumbardhi i Prizrenit)

Madžarska 
 Berzence (slovensko: Bistrica, hrvaško: Brežnjica / Breznica), vas na jugu Šomodske županije ob hrvaški meji

Poljska 
Bystrzyca, ime več toponimov - imen vodotokov in okoli 14 naselij na Poljskem
Bystrzyca Dusznicka, pritok Nyse Kłodzke (Vzhodne Nise)
Bystrzyca Kłodzka, mesto
Bystrzyca Łomnicka, reka
(Góry Bystrzyckie, gorovje v Sudetih)

Romunija 
 Bistrița (madž. Beszterce: reka in mesto - regionalno središče) ter ime tudi več drugih naselij in vodotokov v Romuniji
 Bistrița Bârgăului, naselje ob reki Bistrița v istoimenski regiji
 Bistrița (Bistrița ardeleană), reka v Transilvaniji, pritok reke Șieu
 Bistrița-Năsăud, okraj/regija (județ) z glavnim mestom Bistrița
 Râul Bistrița (Bistrița Aurie), (Zlata) Bistrica, reka

Rusija 
 Bistrica (Бyстритса), pritok reke Vjatke in 
istoimensko naselje/mesto ob njem v Kirovski oblasti

Severna Makedonija 
 Bistrica, vas in občina pri Bitoli
 Bistrica, vas v občini Čaška

Slovaška 

 Banská Bystrica, mesto in regionalno središče v osrednjem delu države
 Bistrica (Bystrica), ime več slovaških vodotokov (tudi Bystrianka...)
 Nová Bystrica in Stará Bystrica, dve vasi v okraju Čadca v Tatrah ob poljski meji
 Považská Bystrica, mesto-naselje ob reki Váh
 Záhorská Bystrica, naselje, ki je del upravnega območja Bratislave

Srbija 
 Bistrica, Crna Trava
 Bistrica, Lazarevac
 Bistrica, Leskovac
 Bistrica, Nova Varoš
 Bistrica, Petrovac na Mlavi
Bistrica (tudi Novo naselje), mestni predel v Novem Sadu 
Bistrica, reka v jugovzhodni Srbiji, pritok Nišave
Bistrica, reka v jugovzhodni Srbiji, pritok Vlasine
Bistrica, reka v jugovzhodni Srbiji, pritok Južne Morave

Ukrajina 
 Bistricja (ukrajinsko Бистриця - Bystrytsia), reka z dvema krakoma, ki nastane s sotočjem rek Bistrica Nadvirnjanska in Bistrica Solotvinska pod mestom Ivano-Frankivsk in se nedaleč od tam izliva v Dnester 
 Bistrica (ukrajinsko Бистрицa - Bystrica), naselje (vas) ob reki/vodotoku Bistrica Nadvirnjanska v Kapratih

Glej tudi 
 Bistra (razločitev)
Bistričica, potok, desni pritok Kamniške Bistrice
Bistričica, vas-naselje v Občini Kamnik 
Bystrianka

Naselja v Sloveniji